De Regionalliga 1972/73 was het tiende seizoen van de Regionalliga als tweede hoogste klasse in het Duits voetbal.

Eindstand

Nord

Berlin

Kampioenenronde

Degradatieronde

West

Südwest

Süd

Eindronde

Groep 1

Groep 2 

Duits competitievoetbal 1972/73
Seizoen 1972/73